twee gemeenten in het Zwitserse kanton Fribourg: Châtel-Saint-Denis en Châtel-sur-Montsalvens 

Châtel (Haute-Savoie)
ook:
Châtel-Censoir, Yonne
Châtel-de-Joux, Jura
Châtel-de-Neuvre,  Allier
Châtel-Gérard, Yonne
Châtel-Montagne, Allier
Châtel-Moron, Saône-et-Loire
Châtel-Saint-Germain, Moselle
Châtel-sur-Moselle,  Vogezen 

Le Châtel (Savoie)
gemeenten met de naam Chastel
gemeenten met de naam Château of Le Château